UWC steht als Abkürzung für:

 Ukrainian World Congress, siehe Weltkongress der Ukrainer
 Ulster Workers' Council, eine nordirische Arbeiterorganisation
 United Wagon Company, russischer börsennotierter Güterwagenhersteller
 United World Chart, eine inoffizielle Welthitparade
 United World Colleges, eine internationale Schule
 University of the Western Cape, siehe Universität des Westkaps

Abkürzung